O Campeonato Paulista de Rugby de 2010 foi a 22ª edição da principal divisão do Rugby Union do estado de São Paulo. A disputa ocorreu entre março e julho.
Campeão Paulista foi pela sétima vez São José Rugby Clube de São José dos Campos

Equipes participantes

Jogos 
As equipes se enfrentam em única fase, em turno e returno. A equipe que conseguir mais pontos conquista o título da competição.

Classificação 

J – Jogos V – Vitória E – Empate D – Derrota TF – Tries Feitos TS – Tries Sofridos ST – Saldo Tries PF – Pontos Feitos PS – Pontos Sofridos SP – Saldo Pontos CV – Cartões Vermelhos CA – Cartões Amarelos BO – Bônus Ofensivo BD – Bônus Defensivo PT – Pontos Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Campeão

Ver também 
 Campeonato Paulista de Rugby
 Campeonato Paulista de Rugby Série B de 2010

Ligações externas 
 Página oficial da Federação Paulista de Rugby
 Página oficial da Confederação Brasileira de Rugby

2010
Rugby de 2010 no Brasil